Gouvernement Sánchez peut désigner ces gouvernements espagnols :

Gouvernement Sánchez  du  au  ; 
 Gouvernement Sánchez  depuis le .

Gouvernement Pedro Antonio Sánchez entre le  et le .